Landless People’s Movement bezeichnet folgende Organisationen:

 Landless People’s Movement (Namibia), politische Partei in Namibia
 Landless People’s Movement (Südafrika), soziale Bewegung in Südafrika